Pierre Denis, (1828–1907), socialiste communard français ;
 Pierre Denis (1883–1951), géographe, financier et résistant français ;
 Pierre Denis (1921–2011), linguiste et écrivain de langue bretonne.